Horka può riferirsi a diversi toponimi:

Horka, comune della Sassonia

Horka, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
 Horka I, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
 Horka II, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
 Horka nad Moravou, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
 Horka u Staré Paky, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec

Pagine correlate 
 Hôrka, comune della Slovacchia nel distretto di Poprad, nella regione di Prešov